Унруг () — польская фамилия, походящая от немецкой фамилии Унру (). 

Известные носители:
 Унруг, Зыгмунт (1676—1732) — польский дипломат, протестант, в 1715 году осуждённый за богохульство.
 Унруг, Павел (род. 1939) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Унруг, Юзеф (1884—1973) — германский и польский военно-морской деятель.